Assiminea är ett släkte av snäckor som beskrevs av Fleming 1828. Enligt Catalogue of Life ingår Assiminea i familjen Assimineidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Assiminidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Assiminea